Лига звёзд Катара 1983/1984 () — 
12-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Араби». «Эр-Райян» стал чемпионом, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

1983/1984
Катар
Катар
1983 год в Катаре
Спорт в Катаре в 1984 году